Tortuguero kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Tortuguero (ort), Limón,

Nicaragua 

 El Tortuguero, kommun, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar